Premier League 2008/09 probíhala od 16. srpna 2008 do 24. května 2009. Zúčastnilo se jí 20 týmů a anglický titul získal Manchester United.

Účastníci

Konečná tabulka 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Seznam Čechů hrajících v této sezóně v Premier League

Nejlepší střelci

Reference

Externí odkazy 
 

2008/09
Fotbal ve Spojeném království v roce 2008
Fotbal ve Spojeném království v roce 2009